Het ATP-tennistoernooi van Tokio (officieel Rakuten Japan Open Tennis Championships) van 2012 vond plaats van 1 tot en met 7 oktober 2012 in de Japanse hoofdstad Tokio.
Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Ariake Colosseum.

De titelverdediger in het enkelspel was de als eerste geplaatste Andy Murray; titelverdedigers in het dubbelspel waren de broers Andy Murray & Jamie Murray. In het enkelspel won Kei Nishikori, terwijl Alexander Peya en Bruno Soares het dubbelspel wonnen in 2012.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2012
Tokio